Beli Kamen je lahko:
 Beli Kamen, Lučani (Srbija)
 Beli Kamen, Prokuplje (Srbija)
 Beli Kamen , zaselek v Mestni občini Koper, razdeljen med Poletiče in Gračišče